Laurent Bouvet, photographe français ;
 Laurent Bouvet (1968-2021), politologue français.